ETV steht für:
 Eimsbütteler TV
 Elektrotechnischer Verein
 Elektronisches Telefon-Verzeichnis, Telefonbuch der Swisscom (1990er-Jahre), heute: local.ch
 Emergency Tow(ing) Vessel, international benannte Notschlepper und Mehrzweckschiffe zur Erfüllung der Notschleppkonzepte bei Schiffshavarien
 Eesti Televisioon, die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt Estlands
 Ethiopian Television, ehemalige Bezeichnung des einzigen äthiopischen Fernsehsenders
 Einheitlich Technisches Vorschriftenwerk, ein Normensystem der DDR
 Eigentümerversammlung
 Electric Track Vehicle System, internationale Bezeichnung für Schienenförderanlagen
 Eidgenössischer Turnverein, heute Schweizerischer Turnverband
 Etravirin, Arzneistoff zur Behandlung HIV-infizierter Patienten

Abkürzung